Par(rh)asios () bezeichnet

 Parrhasios (Maler), einen Maler aus Ephesos

in der griechischen Mythologie:

 Parrhasios (Sohn des Ares), Sohn des Ares und der Phylonome
 Parrhasios (Eponym), Sohn des Aressohnes Lykaon, Namensgeber von Parrhasia
 Parrhasios (Sohn des Zeus)
 einen Arkader, Vater des Namensgebers von Paros
 als Beiname die Götter Apollon und Pan